Тромсе — місто в Норвегії, адміністративний центр фюльке Трумс.
 Тромсе (футбольний клуб) — норвезький футбольний клуб із однойменного міста.

Див. також 
 Університет Тромсе — університет у Норвегії.

Багатозначні терміни